Bayerl ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Bayerl (1923–2009), deutscher Politiker (SPD)
 Amelie Bayerl (* 1998), deutsche Handballspielerin
 Bruno Bayerl  (1831–1887), böhmischer Ordenspriester und Abt
 Günter Bayerl (* 1946), deutscher Technikhistoriker
 Josef Bayerl (1894–20. Jh.), deutscher Politiker
 Rudi Bayerl (Rudolf Bayerl; * 1942), deutscher Heimatpfleger

 Victor Bayerl (1903–1982), deutscher Physikochemiker
 Werner Bayerl (* 1942), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Baierl
 Beierl
 Beyerl
 Bayerle
 Beierle
 Beyerle